Альптекин ():

 Альптекин, Аслы (род. 1985) — турецкая легкоатлетка.
 Альптекин, Иса (1901—1995) — уйгурский активист.
 Альптекин, Эркин (род. 1939) — генеральный секретарь Всемирного уйгурского конгресса.